Сафа Гусейн оглы оглы Каграманов (; 30 марта 1949, Минахорлу, Агджабединский район — 5 мая 2008, Баку) — певец-ханенде, Народный артист Азербайджана (2006).

Биография 
Родился 30 марта 1949 года в селе Минахорлу Агджабединского района Азербайджанской ССР.

В 1978 году окончил Азербайджанский государственный музыкальный техникум имени Асафа Зейналлы, в 1990 году окончил Азербайджанский государственный институт культуры и искусств. Учителем Каграманова был Нариман Алиев.

С 1974 года выступает на сцене, с 1991 года солист Азербайджанского государственного театра оперы и балета имени Мирза Фатали Ахундова. Записал ряд дестгяхов и теснифов. Исполнил роли Меджнуна, отца Меджнуна и Ибн Салама в опере Узеира Гаджибекова «Лейли и Меджнун», Шах Исмаила в опере «Шах Исмаил» Муслима Магомаева, ханенде в опере «Вагиф» Мустафаева, карабахского ханенде в опере «Натаван» Адигезалова.

С 1999 года преподаватель класса мугама в Азербайджанском государственном институте культуры и искусств и в ДК имени Искендерова.

Скончался 5 мая 2008 года в Баку.

Награды 
 Заслуженный артист Азербайджана (2000)
 Народный артист Азербайджана (2006)

Литература 
 

Выпускники Азербайджанского университета культуры и искусств
Преподаватели Азербайджанского университета культуры и искусств
Ханенде